Nettelbeck steht für:
 Nettelbeck (Putlitz), einen Ortsteil der Stadt Putlitz im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 einen Zollkreuzer des Reichsfinanzministeriums, siehe Nettelbeck (Schiff, 1935)
 ein Räumbootbegleitschiff der Kriegsmarine, siehe Zieten (Schiff, 1919)

Personen:

 Paul Nettelbeck (1889–1963), deutscher Läufer und Radrennfahrer
 Petra Nettelbeck (1939–2017), deutsche Fernsehansagerin, Schauspielerin und Herausgeberin
 Sandra Nettelbeck (* 1966), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Uwe Nettelbeck (1940–2007), deutscher Filmjournalist und Autor

Siehe auch:
 Nettelbeckplatz, ein Platz im Berliner Ortsteil Wedding

 Naddle Beck
 Nettebeck
 Nettelbecke